«Книга семьи Гу» ( [Guga-ui Seo], другой вариант названия (англ.): Kang Chi, the Beginning) — южнокорейский сериал (дорама) в стиле фэнтези, вышедший на экран в 2013 году. Продолжительность сериала — 24 серии, по 1 часу каждая. Историческая драма, рассказывает о молодом человеке, который ищет многовековую книгу, согласно легенде, содержащую секрет превращения кумихо в человека.

Сериал транслировался на канале MBC с 8 апреля по 25 июня 2013 года по понедельникам и вторникам в 21:55 по корейскому времени.

Сюжет 
Основная сюжетная линия повествует о судьбе юноши по имени Чхве Канчхи (Choi Kang Chi), наполовину человеке и наполовину кумихо. Брошенный матерью и воспитываемый местным чиновником как собственный сын, Канчхи после многих лет узнает, что он не вполне человек. Встретив молодую девушку Там Ёуль и полюбив её, Канчхи решает стать человеком и узнать правду о своем происхождении.

В ролях

Рейтинг

Награды 
Сериал был отмечен несколькими корейскими и азиатскими наградами.

Примечания 

Телесериалы Республики Корея 2013 года
Мистические телесериалы
Драматические телесериалы Республики Корея
Программы телеканала Munhwa Broadcasting Corporation
Телесериалы Республики Корея в жанре фэнтези
Телесериалы на корейском языке